Nausithoos (altgriechisch ) ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Nausithoos (Sohn des Poseidon), Sohn des Poseidon und der Periboia
 Nausithoos (Steuermann), Steuermann des Theseus auf seiner Fahrt nach Kreta